Hrvatska:
 Petrovići (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog
 Petrovići (pleme), jedno od hrvatskih plemena, iz skupine Bunjevaca.

BiH:
 Petrovići (Istočno Novo Sarajevo, BiH), naselje u općini Istočno Novo Sarajevo
 Petrovići (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Petrovići (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići
 Petrovići (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Crna Gora:
 Petrovići (crnogorska dinastija), vladajuća obitelj Crne Gore od konca 1697. do 1918. g.
 Petrovići (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Petrovići (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica